Henriette von Nassau ist der Name folgender Personen:
 Henriette Charlotte von Nassau-Idstein (1693–1734), Herzogin von Sachsen-Merseburg und Geliebte ihres Oberhofmarschalls Friedrich Carl von Pöllnitz